El término aleta puede referirse a:
Del verbo latino alethus: Las aletas si se bajan, y no hay nada que compruebe lo contrario.
 Aleta (zoología), miembro que utilizan los animales marinos para sus desplazamientos.
Aleta dorsal, aleta presente en la región dorsal de algunos grupos de animales, como los peces.
 Aleta (aviación), superficie de control aerodinámica en una aeronave.
Aleta de punta alar, dispositivos aerodinámicos utilizados en los extremos de las alas de los aviones
Aleta de rejilla, variante de las superficies de control en misiles y bombas 
 Aleta (náutica), parte de una embarcación entre el través y la popa.
 Aleta (armadura), pieza metálica de las armaduras destinada a proteger el hombro.
 Aletas (buceo), dispositivo que se calza en los pies como parte de la indumentaria de algunos deportes acuáticos.
Aleta Ediciones, editorial española de cómic
Aleta Ogord, personaje ficticio, una superheroína de Marvel Comics
Aleta Baun, activista ecologista indonesia.

Aletas (el plural de aleta) puede también referirse a:

 Las alas acuáticas, flotadores para facilitar el aprendizaje de la natación.
 Uno de los nombres comunes de la planta Eryngium campestre.